Pytláci může být:

 Pytláci (film) – český film z roku 1981
 Pytláci (Četníci z Luhačovic) – úvodní díl českého televizního seriálu Četníci z Luhačovic

Související článek 
 Pytláctví

Pytláctví